Клиасс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Клиасс, Жозе (1895—1970) — бразильский музыкальный педагог еврейского происхождения.
 Клиасс, Роза Грена (род. 1932) — бразильский ландшафтный архитектор.